Lubienka – struga, dopływ Ochni
 Lubienka – rzeka, dopływ Zgłowiączki
 Lubienka – dawna gmina

Zobacz też 
 Lubieńka – potok, dopływ Raby